Чемпионат Эстонии по футболу 1941 — 20-й чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 6 команд, первый этап должен был состояться с 25 мая по 15 июня, однако чемпионат был прерван Великой Отечественной войной.

Участники 
Динамо (Таллин);
Локомотив (Таллин);
Динамо (Тарту);
Спордисельтс;
Спартак (Таллин);
Спартак (Тарту).

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1941
Футбол в Европе в 1941 году
1941 год в Эстонии